Низамутдинов (Низаметдинов) — башкирская и татарская фамилия. Носители:

 Низаметдинов, Казыхан Низаметдинович (1892—1937) — командир полка, штабс-капитан Башкирской армии (1918—1919).
 Низаметдинов, Равиль Мифтахович (1929—1993) — руководитель сельскохозяйственного производства.
 Низаметдинов, Раис Жавдатович (род. 1964) — российский танцор, балетмейстер, режиссёр-постановщик, музыкант.
 Низамутдинов, Салават Ахмадиевич (1957—2013) — советский и российский композитор.
 Низамутдинов, Шахбоз (1947—2015) — советский и узбекистанский музыкант и певец.
 Низамутдинов, Эльдар Фэлэхдинович (род. 1981) — российский футболист.